Als Kulturspeicher sind bekannt:

 Kulturspeicher (Oldenburg)
 Kulturspeicher (Würzburg)